Листостеблові мохи (Bryopsida) — клас мохів. Містить 95% всіх видів мохів.

Опис 
Гаметофіт цих рослин завжди розчленований на стебло і листки. Стебло (каулідій) радіальної будови. Листки (філідії) сидячі, розташовані густою спіраллю, одношарові, з жилкою або без неї.

Антеридій і архегоній утворюються безпосередньо на верхівці стебла або бічних гілочок. Спорогон має всередині колонку, розкривається кришечкою або щілинами. Спори без елатер. Протонема добре розвинута, нитчаста або пластинчаста.

Класифікація 
Поширені у різних регіонах земної кулі. Нараховують 11-14 тисяч видів із 103 родин і 15 порядків. В Україні є понад 580 видів із 48 родин і 159 родів.

 клас Bryopsida
 підклас Buxbaumiidae (єдиний рід Buxbaumia)
 підклас Diphysciidae (єдиний рід Diphyscium)
 підклас Gigaspermidae  
 підклас Timmiidae (єдиний рід Timmia)
 підклас Funariidae (5 родин)
 підклас Dicranidae (24 родини) — дикранові
 підклас Bryidae (71 родина) — брієві

Філогенія 
Філогенетична кладограма Bryopsida.

Примітки 

 
Класи рослин